Козло́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 Большой Козловский переулок.
 Малый Козловский переулок.
 Козловский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Козловская улица